Алжир принимал участие в Летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле (Республика Корея) в шестой раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Страну представляли 40 мужчин и 2 женщины, принимавшие участие в соревнованиях по боксу, велоспорту, гандболу, дзюдо, лёгкой атлетике, теннису и тяжёлой атлетике.

Бокс 

Спортсменов — 6

Велоспорт 

Спортсменов — 2
Шоссе

Мужчины

Гандбол 

Спортсменов — 14

Мужчины

Состав команды

Групповой этап

Положение команд

Матч за 9-10 места

Дзюдо 

Спортсменов — 5

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 12

 Мужчины

Женщины

Теннис 

Спортсменов — 1

 Женщины

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов — 2

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1988 года
Спорт в Алжире в 1988 году